Kuraschow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Borissowitsch Kuraschow (* 1962), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Philipp Kurashev (Filipp Konstantinowitsch Kuraschow; * 1999), schweizerisch-russischer Eishockeyspieler